Фридрих Карл:

 Фридрих Карл Александр Прусский (1801—1883) — принц прусский, прусский генерал-фельдцейхмейстер.
 Фридрих Карл Гессен-Кассельский (1868—1940) — принц Гессенский.
 Фридрих Карл Людвиг Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский (1757—1816) — пятый герцог Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Бекский.
 Фридрих Карл Николай Прусский (1828—1885) — принц Прусский, прусский генерал-фельдмаршал.
 Фридрих Карл (1736—1793) — князь Шварцбург-Рудольштадта
 «Фридрих Карл» — немецкий броненосный крейсер типа «Принц Адальберт».